Gita může znamenat:

 Gita – ženské křestní jméno
 Gita (Izrael) – vesnice v Izraeli (též Gitta) 

 podobné
 gítá (znamená v sanskrtu píseň)
 Bhagavadgíta – dílo indické literatury, část Mahábháraty